Zagori kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Zagorit, kommun, Gjirokastër prefektur,

Grekland 

 Dimos Zagori, kommun, Epirus, Nomós Ioannínon,